Skärsjön kan verwijzen naar een van de volgende Zweedse meren:

 Skärsjön (Sävsjö) - meer in de gemeente Sävsjö
 Skärsjön (Blekinge) - meer in de gemeente Blekinge
 Skärsjön (Ludvika) - meer in de gemeente Ludvika
 Skärsjön (Halland) - meer in de gemeente Halland
 Skärsjön (Härjedalen) - meer in de gemeente Härjedalen
 Skärsjön (Markaryd) - meer in de gemeente Markaryd
 Skärsjön (Ronneby) - meer in de gemeente Ronneby
 Skärsjön (Hylte) - meer in de gemeente Hylte 
 Skärsjön (Varberg) - meer in de gemeente Varberg
 Skärsjön (Karlshamn) - meer in de gemeente Karlshamn